Zibung ist der Familienname folgender Personen:

Carl Zibung (1930–1998), Schweizer Journalist
David Zibung (* 1984), Schweizer Fußballtorhüter
Kurt Zibung (* 1950), Politiker des Schweizer Kantons Schwyz